Osoby o tym nazwisku:
 Kálmán Móricz – węgierski strzelec, olimpijczyk
 Zsigmond Móricz – węgierski pisarz